Skinner Creek ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Skinner Creek (Bates Creek), Alabama 
 Skinner Creek (Bear River), Idaho 
 Skinner Creek (Cow Creek), Idaho 
 Skinner Creek (Strahl Creek), Indiana 
 Skinner Creek (Mountain Home Creek), Kalifornien 
 Skinner Creek (Little Sur River), Kalifornien 
 Skinner Creek (Casey Creek), Kentucky 
 Skinner Creek (Bayou Toro), Louisiana 
 Skinner Creek (Michigan), mündet in einen Fluss zwischen den Seen St. Clair und Ellsworth 
 Skinner Creek (Big Creek), Missouri 
 Skinner Creek (Chickasaway River), Mississippi 
 Skinner Creek (Hollis Creek), Mississippi 
 Skinner Creek (North Pond), New York 
 Skinner Creek (Kennyetto Creek), New York 
 Skinner Creek (Pepper Creek), Oklahoma 
 Skinner Creek (Canal Creek), Oregon 
 Skinner Creek (North Fork Desolation Creek), Oregon 
 Skinner Creek (Allegheny River), Pennsylvania 
 Skinner Creek (Pecatonica River), Wisconsin 
 Skinner Creek (South Fork Flambeau River), Wisconsin